USS Phoenix ist oder war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy:

 USS Phoenix (1841), ein Schoner, verkauft 1853
 USS Phoenix (1861), ein ehemaliges Walfangschiff, 1861 als Barrikade vorsätzlich versenkt
 General Belgrano (Schiff, 1938), ehemals USS Phoenix (CL-46), ein leichter Kreuzer der Brooklyn-Klasse, 1951 transferiert an Argentinien und gesunken während des Falkland-Krieges
 USNS Phoenix (T-AG-172), ehemals USS Phoenix (AG-172), ein ehemals ziviles Hilfsschiff der Phoenix-Klasse, 1973 an die Philippinen verkauft
 USS Phoenix (SSN-702), ein U-Boot der Los Angeles-Klasse, 1998 dekommissioniert 

Phoenix